Epulone, s. m. [dal lat. epŭlo -onis, der. di epŭlum «banchetto»]. – Sacerdote nella Roma antica; Ciascuno dei membri di un antico collegio sacerdotale (prima di 3, poi di 7 membri), creato nel 196 a. C. in Roma per celebrare il sacrificio solenne, in forma di banchetto, nell'annuale della fondazione del tempio di Giove Capitolino. 
 Epulone, personaggio dell'Eneide
 Epulone, sinonimo di mangione, ghiottone, persona che si compiace di cibi abbondanti e raffinati. La diffusione della parola è dovuta alla nota parabola evangelica del ricco Epulone. ( Vangelo di Luca 16, 19-31)

Altri progetti